Флаг Байма́кского муниципального района Республики Башкортостан Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх горизонтальных полос: верхней жёлтого цвета шириной 1/4 ширины полотнища, средней зелёного цвета шириной 1/2 ширины полотнища и нижней красного цвета; в центре зелёной полосы идущий к древку и обернувшийся конь белого цвета с гривой, хвостом и глазами жёлтого цвета».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности района.

Каждый камень, каждая пядь земли баймакской хранит в себе огромную историческую память о событиях разных времён становления башкирского народа. Она помнит первую юрту, которую поставил вольный башкир-кочевник. Всего здесь было вдоволь: скот тучнел на глазах, а богатств, дарованных этому благодатному краю, меньше не становилось. Так и осели здесь былые кочевники, навсегда полюбив эти места.

Символом исторической памяти, связующей эпохи и поколения, является юрта зелёного цвета — цвета жизни, изобилия, покоя и мира. На фоне юрты — серебряный с золотой гривой и бьющий золотым копытом конь — символ башкирского воина, участвовавшего со своим верным спутником в боях за свободу своего народа, своей Отчизны, устремления народа в будущее, его могущество, трудолюбие и верность своему долгу. Много народных песен о спутнике башкира сложено на баймакской земле. В них говорится о тёплых чувствах южного башкира к коню. И сегодня радуют глаза табуны лошадей, несущихся по бескрайним степям Зауралья. Величественно смотрятся кони зимой, кочующие в тибеневках у подножья Ирендыка.

У входа в башкирскую юрту всегда стоял сосуд с кумысом, стояли деревянные чаши-пиалы для угощения гостей кумысом. Такая утварь была символом гостеприимства башкир. И сегодня славится баймакский кумыс из кобыльего молока. Целебную силу ему придает степной ковыль. Чаши кумыса символизируют дружелюбие, гостеприимство народа, а также то, что район славится целебным кумысом — символом здоровья, силы и долголетия.

Три символа башкирского народа, объединённые в едином плане — юрта, лошадь, пиалы — означают главную ценность для каждого человека: семью, родной очаг, малую родину, Отчизну.

Глубоко затрагивают нежные струны человеческой души мелодии курая. Через курай башкир изливал свою душу, восславлял своих батыров, тосковал по родной стороне. Мелодия курая, прозвучавшая с горы Тугажман, в исполнении пешего Махмуда, оказалась долговечной. Курай увековечен баймакским художником М. Байрамгуловым на этой вершине горы как памятник. Это единственный памятник кураю в мире, что было отмечено ЮНЕСКО. Поэтому на вершине юрты изображено соцветие курая — символ единства семи башкирских родов и народов, населяющих край.

Снаружи юрта украшена национальным орнаментом «кускар» в знак богатства, достатка и процветания через основное занятие жителей района — земледелие.

Золотое поле флага — символ золотых бескрайних хлебных полей баймакской земли.

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением лошади